Buckhead Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckhead Mountain (Douglas County, Oregon)
 Buckhead Mountain (Lane County, Oregon)